

Patronymes 
 John Gossage, photographe américain
 Rich Gossage, sportif
 Thom Gossage, homme de musique
 William Gossage, chimiste anglais.

Homonymie de patronyme